Элементы.ру — онлайн-составляющая научно-популярного проекта «Элементы», стартовавшего в 2005 году при активной поддержке фонда Дмитрия Зимина «Династия». В 2007 и 2010 годах сайт «Элементы» стал лауреатом сетевого конкурса «Премия Рунета» в рубрике «Наука и образование».

С февраля 2017 года поддержку «Элементов» осуществляет фонд развития теоретической физики «Базис», основанный Олегом Дерипаской.

Цели проекта 
Глобальные цели проекта могут быть сформулированы следующим образом:
 формирование образа науки как одной из наиболее привлекательных форм человеческой деятельности;
 популяризация научного подхода к окружающей действительности;
 распространение научных знаний в современной и доступной форме;
 проявление «человеческого лица» научного мира: «знакомство» как с выдающимися учёными прошлого, так и с людьми, играющими определяющую роль в современной науке.

Структура сайта 
Авторами новостей являются 108 учёных. Сайт обладает специальным разделом о Большом адронном коллайдере, который ведёт кандидат физико-математических наук Игорь Иванов. Он же автор образовательного проекта «Масштабы: времена» о времени.

16 марта 2017 года сайт перешёл на адаптивный дизайн, более приспособленный для мобильных устройств. При этом для читателя остаётся возможность переключиться на прежний дизайн.

Фонд «Династия» 

Фонд «Династия» основан в 2001 году Дмитрием Зиминым, почётным президентом компании «Вымпелком».

Важнейшие программы Фонда связаны с наукой и образованием, но в то же время Фонд осуществляет программы и в других социально значимых сферах.

Приоритетом деятельности фонда «Династия» является поддержка российской фундаментальной науки и её популяризация в обществе. В апреле 2007 года «Династия» и «Элементы» провели первые публичные лекции по физике.

В мае 2015 года фонд «Династия» был занесён в реестр организаций, выполняющих функции «иностранных агентов». В связи с этим основатель Дмитрий Зимин объявил о прекращении финансирования фонда из личных средств и о возможном его закрытии.

См. также 
 Антропогенез.ру
 Александр Марков — один из авторов новостей сайта

Примечания

Ссылки 
 

 Интеллект из сети

Сайты, награждённые премией Рунета
Научно-популярные сайты
Сайты, появившиеся в 2005 году
Интернет в России
Популяризация физики
Популяризация биологии
Популяризация астрономии
Популяризация химии
Династия (фонд)